Carlos Félix de Cerdeña (en italiano: Carlo Felice di Savoia; Turín, 6 de abril de 1765 - ibidem, 27 de abril de 1831) fue duque de Saboya, Piamonte y Aosta y rey de Cerdeña de 1821 a 1831. Último rey absolutista de Cerdeña con plenos poderes según la reorganización europea del Congreso de Viena.

Primeros años de vida 

Era el undécimo hijo y el quinto entre los varones de Víctor Amadeo III de Cerdeña y de María Antonieta de Borbón. Sus abuelos maternos fueron Felipe V de España e Isabel Farnesio.

Pasó la infancia con su hermana María Carolina y el conde de Moriana que vivían en el castillo de Moncalieri. Carlos Félix fue descrito como un hombre de carácter cerrado, con tendencia a la soledad, casi un ascético (que por algún tiempo, había brillado en la carrera eclesiástica) y con una idea sacra de la monarquía y el derecho a reinar. Con la ocupación napoleónica de Piamonte en 1796, perdió la corona del Piamonte, el ducado de Saboya y el área de Ginebra. Carlos Felix, quién era Duque de Ginebra, obtuvo el título de marqués de Susa, en compensación por su pérdida nominal.

Es, primero, conde de Carmañola en 1785, luego marqués de Susa en 1796 y príncipe heredero de Cerdeña, desde 1802 hasta 1821, virrey de Cerdeña de 1796 a 1802, luego desde 1814 al 1821 y duque de Ginebra en 1815.

En 1821, es rey de Cerdeña tras la abdicación de su hermano Víctor Manuel I, después de la breve regencia de su primo y heredero, el príncipe Carlos Alberto de Saboya-Carignano. Se elimina la constitución otorgada por Carlos Alberto, reprime a los rebeldes fomentados por diversas sociedades secretas inspiradas en parte en el marco del gobierno francés, regulariza la administración, modifica algunas partes de la ciudad capital y del puerto de Niza, y da un código militar.

Matrimonio 

Se casó por poderes el 7 de marzo de 1807 con María Cristina, princesa de Borbón-Dos Sicilias (1779-1849). Ella era hija del rey Fernando I de las Dos Sicilias y de su esposa, la archiduquesa María Carolina de Austria. El matrimonio no tuvo niños.

Ascenso al trono 

Carlos Félix era el hermano menor de Carlos Manuel IV de Cerdeña y de Víctor Manuel I de Cerdeña. No se esperaba que subiera al trono. Sin embargo, su hermano Carlos Manuel no tuvo hijos y abdicó el 4 de junio de 1802 en el príncipe Víctor Manuel que solo tenía cuatro hijas vivas cuando abdicó en Carlos Félix en 1821, por lo que este heredó el trono al ser el pariente masculino de grado más cercano.

Muerte 

Carlos Félix murió sin herederos después de reinar diez años. Le sucedió su primo segundo Carlos Alberto de Cerdeña, como varón de mayor edad de la Casa de Saboya.

Se le dio su nombre, al teatro Carlo Felice de Génova. En Cagliari, en la Plaza Yenne, hay una estatua suya.

Ancestros 

Carlos Felix
Carlos Felix
Grandes maestres de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Grandes maestres de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Nacidos en Turín
Fallecidos en Turín